Melsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Melsjön (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (26,6 ha)
Melsjön (Lofta socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (12,1 ha)
Melsjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Melsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (16,5 ha)

Se även
Mellsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn